Aquilia steht für:

 gens Aquilia, römische Familie
 lex Aquilia, römisches Gesetz zur Schadensersatzregelung

Aquilia  ist der Name folgender Personen:
 Aquilia Severa, römische Vestalin

Siehe auch:
 Aquila